Дебби Блэк (; род. 29 июля 1966 года, Филадельфия, штат Пенсильвания, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 1999 года во втором раунде под пятнадцатым номером командой «Юта Старз». Играла на позиции разыгрывающего защитника. После окончания профессиональной карьеры вошла в тренерский штаб команды NCAA «Вандербильт Комодорс». В последнее время являлась главным тренером студенческой команды «Истерн Иллинойс Пантерс».

Ранние годы 
Дебби Блэк родилась 29 июля 1966 года в городе Филадельфия (штат Пенсильвания), а училась она там же в средней школе имени архиепископа Джеймса Вуда, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Тренерская карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте justsportsstats.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте sjuhawks.com
 Профайл главного тренера на сайте eiupanthers.com
 Профайл ассистента главного тренера на сайте ohiostatebuckeyes.com

Баскетболисты США
Баскетбольные тренеры США
Игроки «Хобарт Айлендерс»
Игроки «Колорадо Экспложн»
Баскетболистки «Юта Старз»
Игроки «Майами Сол»
Игроки «Коннектикут Сан»